

Гори в Українських Карпатах 
 Томнатик (1343 м) — гора в масиві Полонина Боржава, Закарпатська область
 Томнатик (1565 м) — гора в масиві Яловичорські гори, Чернівецька область

Див. також 
 Томнатік